Василий Фалин:
 Фалин, Василий Васильевич (1920—?) — советский футболист.
 Фалин, Василий Константинович (1919—1958) — Герой Советского Союза.